Aloïs, vicomte Van de Vyvere (Thielt, né le  - Paris, mort le ) était un homme politique belge. Il fut chef du gouvernement belge entre mai et .

Il est, avec les frères , cofondateur de la société Petrofina.

Il a été nommé ministre d’État par le roi  en 1918. 

Il a obtenu une concession de noblesse héréditaire et du titre de vicomte transmissible par ordre de primogéniture masculine, accordée par le roi  en 1931.

Références

Liens externes 

Premier ministre de Belgique
Ministre belge des Travaux publics
Ministre belge de la Justice
Ministre d'État (Belgique)
Ministre belge des Finances
Vicomte belge
Noblesse belge
Ministre belge de l'Agriculture
Naissance en juin 1871
Naissance à Thielt
Décès en octobre 1961
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 90 ans